Urziceni (Ialomița), een stad in het Roemeense district Ialomița
 Urziceni (Satu Mare), een gemeente in het Roemeense district Satu Mare